Goodman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Goodman (Mississippi)
Goodman (Missouri)